Tribun de la plèbe
Mémoires de Jean-Marie Le Pen#Second volume : Tribun du peuple